Magnuson Park
Família Magnuson
Conrad Emanuel Magnuson

Veja também
Magnusson

Desambiguação